Агрела () — португальська власна назва.

Топоніми

Агрела (Санту-Тірсу) — парафія.
 Агрела (Фафе) — парафія.